El término Rad (también rad) se refiere, en esta enciclopedia:

En la historia
al Reichsarbeitsdienst, el Servicio de Trabajo del Reich;

En la trigonometría
 a rad, la abreviatura de radián, una unidad (del Sistema Internacional de Unidades) de ángulo en el plano;

En la radiobiología
 al rad, la unidad que se usaba antiguamente para medir la dosis absorbida de radiación ionizante por una persona;

En las runas
 a rad, el nombre anglosajón de la runa Reith;

En la computación
 Al Rad, videojuego del año 2019.
 a Rad, abreviatura de Desarrollo rápido de aplicaciones.